Lovro Bajc, slovenski hokejist, * 25. marec 1986, Ljubljana.

Lovro Bajc je slovenski hokejist, ki je kariero pričel leta 2002 in jo nadaljeval na Finskem, v tamkajšnji ligi Suomi-Sarja. Zaradi poškodobe se je začasno, leta 2009, vrnil v Slovenijo, leta 2010 se je vrnil na Finsko, kjer so s klubom RoKi-79 Rovaniemi postal prvaki finske 3. lige. V sezoni 2011/12 je igral za HK VTJ Spišská Nová Ves v slovaški 2. ligi.

Njegov oče je nekdanji smučarski skakalec in trener Vasja Bajc.

Pregled kariere

|-
| HDD ZD Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZD Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 40
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 1
| 2
| 3
|
| 77
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 0
| 1
| 1
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 32
| 1
| 3
| 4
|
| 72
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Pelicans Lahti
| Finska ml. liga
| 06/07
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Suomi-sarja
| 07/08
|
| 24
| 0
| 0
| 0
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Suomi-sarja
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 12
| 3
| 3
| 6
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| RoKi-79 Rovaniemi
| Finska 3. liga
| 10/11
|
| 13
| 0
| 6
| 6
|
| 41
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| VTJ Spišská Nová Ves
| Slovaška 2. liga
| 11/12
|
| 21
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 195
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 340
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Zunanje povezave
 

Slovenski hokejski branilci
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti RoKi-79 Rovaniemi
Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves
Ljubljanski športniki